Серге́й Пу́шкин:
 Пушкин, Сергей Борисович (1925—2015) — советский и российский метролог, заслуженный метролог Российской Федерации, главный конструктор первых в Советском Союзе сверхточных квантовых (атомных) часов, автор более 150 научных трудов, праправнук А. С. Пушкина.
 Пушкин, Сергей Львович (1770—1848) — военный и государственный деятель, отец А. С. Пушкина.